Osečina je lahko:
 Osečina (vas) (Srbija)
 Osečina (Srbija)